Чемпионат мира по боксу 1999 прошел 15 — 29 августа 1999 году в городе Хьюстоне в США.

Результаты

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 

 Результаты на Amateur Boxing

Международные спортивные соревнования в Хьюстоне
Август 1999 года
Международные соревнования по боксу в США
Чемпионаты мира в США